Bachner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bachner (* 1970), österreichischer Jazzmusiker
 Gerd Bachner (* 1945), deutscher katholischer Geistlicher, Kölner Dompropst i. R.
 Karin Bachner (* 1969), österreichische Jazzsängerin
 Louis Bachner (1882–1945), amerikanischer klassischer Pianist, Sänger und Gesangspädagoge
 Robert Bachner (* 1972), österreichischer Jazzmusiker
 Roswitha Bachner (* 1954), österreichische Gewerkschafterin und Politikerin (SPÖ)

Bachner ist der Name folgender Orte:
 Bachner (Gemeinde Hohenberg), Ortsteil von Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Pachner